Михайло:
 Михайло — форма имени Михаил которая была во всеобщем употреблении на Руси в XVI столетии, по латыни её писали «Michailo».

Персоналии 

 Михайло Воиславлевич — сын Стефана Воислава, великий жупан Сербии с 1052 по 1077 год и её король с 1077 по 1081 год.
 Михайло Данилович — богатырь, герой киевского былинного цикла.
 Михайло Казарянин — один из заезжих богатырей киевского цикла.
 Михайло Крешимир II — король Хорватии из династии Трпимировичей, правивший в 949—969 годах.
 Михайло (Михаил) Ломоносов — известный русский учёный.
 Михайло — партизанская кличка Мехти Гусейн-заде.